Nimitz henviser til flere artikler:

 Chester Nimitz – Øverstkommanderende for USA's flådestyrker i Stillehavskrigen 1941-45.
 Nimitz-klassen (hangarskib) – Klasse af ti atomdrevne hangarskibe i US Navy.
 USS Nimitz (CVN-68) – Hangarskib der indgik i US Navy i 1975.